Стоукс, иногда также Стокс () — распространённая в Великобритании, Ирландии и США фамилия. 

Считается, что предки семьи Стоуксов прибыли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем в 1066 году. Само название, возможно, происходит от англосаксонского stocc «пень», во множественном числе — «вырубка». Известны разные варианты написания имени: Stochas, Stoke, Stoaks, Stocks и другие. Первым исторически известным Стоуксом является Рикер де Стокас (Ricerus de Stochas), чьё имя занесено в «Книгу страшного суда». Семейный девиз — Fortis qui insons — «Силён тот, кто невинен».

Известные представители 
 Стоукс, Деми (род. 1991) — английская футболистка.
 Стокс, Джордж Габриель (1819—1903) — английский математик, механик и физик-теоретик.
 Стоукс, Джарнелл (род. 1994) — американский баскетболист.
 Стоукс, Джонатан (ок. 1755—1831) — британский ботаник.
 Стоукс, Киа (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Стоукс, Морис (1933—1970) — американский баскетболист.
 Стоукс, Марианна (1855—1927) — австрийская художница.
 Стокс, Уильям (1804—1878) — ирландский врач-кардиолог.
 Стоукс, Уитли (1830—1909) — ирландский юрист и кельтолог.
 Стоукс, Энтони (род. 1988) — ирландский футболист, нападающий.
 Стоукс, Энн — английская художница-иллюстратор в стиле фэнтези.

Ссылки 
 Герб и краткая история семьи Стоукс
 История и происхождение фамилии Стоукс
 Стоуксы в США